Ергач — название населённых пунктов:

 Ергач — посёлок в Ергачинском сельском поселении Кунгурского района Пермского края.
 Ергач — деревня в Кыласовском сельском поселении Кунгурского района Пермского края.